Пам'ятник Янці Купалі в Мінську
  Пам'ятник Янці Купалі в Москві

Купала